Genysa decorsei (Diadocyrtus)
 Genysa decorsei (Genysochoera)